Je sais pas est une chanson de Céline Dion figurant sur son album D'eux sorti en 1995, écrite par Jean-Jacques Goldman et J. Kapler. 

Elle avoue dans cette chanson avoir appris à faire bien des choses dans la vie (certaines même en réalité impossibles mais qui donnent une pointe d'ironie « Détourner des rivières ») et être prête à en faire un grand nombre (« Défier les machines, narguer les lois ») mais ne pas savoir vivre sans la personne à qui elle adresse la chanson (« Mais la vie sans toi, je sais pas »).

Classements

Notes et références

Liens externes 
 

Chanson interprétée par Céline Dion
Chanson écrite par Jean-Jacques Goldman
Single musical sorti en 1995
Single numéro un dans l'Ultratop 50 Singles wallon
Single numéro un dans le Top Singles du SNEP
Single numéro un en France